Mitoma ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Rodríguez Mitoma (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Kaoru Mitoma (* 1997), japanischer Fußballspieler